Шателнеф може да се односи на:

 Шателнеф (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шателнеф (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара